Discovery Bay – miasto na Jamajce
 Discovery Bay – miasto w Turks i Caicos
 Discovery Bay – jednostka osadnicza w USA